Кошечкін — російське прізвище. Відомі носії:

 Кошечкін Борис Кузьмич (*1921) — Герой Радянського Союзу (1944).
 Кошечкін Василь Володимирович (*1983) — російський хокеїст, воротар. Заслужений майстер спорту Росії (2010).
 Кошечкін Олег Володимирович (* 1982) — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Російські прізвища